Sharon Fichman era la detentrice del titolo e ha battuto in finale 6–3, 6–2 Julia Glushko.

Teste di serie

  Sharon Fichman (campionessa)
  Julia Glushko (finale)
  Misa Eguchi (quarti di finale)
  Marie-Ève Pelletier (semifinali)

 Rika Fujiwara (quarti di finale)
 Gabriela Paz (primo turno)
 Nicole Rottmann (quarti di finale)
 Tina Schiechtl (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Cooper Challenger 2012